Název Huntířovský potok má více vodních toků:

 Huntířovský potok (přítok Hartského potoka) – pravostranný přítok Hartského potoka v okrese Trutnov
 Huntířovský potok (přítok Jizery) – pravostranný přítok Jizery v okrese Jablonec nad Nisou